Blumenstecken ist

 eine Art des Blumenarrangements im europäischen Stil siehe Floristik (Handwerk)
 eine deutsche Umschreibung für die japanische Kunst Ikebana